Buzancy je název dvou obcí ve Francii:

 Buzancy (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Buzancy (Ardennes) – obec v departementu Ardensko